La Kypello Kyprou 2009-2010 fu la 68ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo sesto titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 28 (solo quelle di prima e seconda divisione: le altre disputarono un'altra Coppa), divise in un tabellone di cinque turni: sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale; APOEL, APOP, AEL e Apollon Limassol erano qualificate di diritto agli ottavi in quanto semifinaliste dell'edizione precedente. Tutti i turni, ad eccezione della finale, furono giocate in gare di andata e ritorno. La finale fu giocata il 15 maggio 2010 al Neo GSZ Stadium di Larnaca.

Risultati

Sedicesimi di finale

Tabellone degli ottavi

Finale
Come in ogni edizione della Coppa di Cipro la finale fu giocata in gara unica: quest'anno il palcoscenico scelto fu quello del Neo GSZ Stadium di Larnaca; la particolarità di questa edizione sta nel fatto che ad arbitrare la gara fu un arbitro non appartenente alla Federazione cipriota, bensì ad un italiano, Roberto Rosetti (così come italiana era il resto della terna).

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 2009-2010
 Seconda Divisione 2009-2010 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009-10